Sevier ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrose Hundley Sevier (1801–1848), US-amerikanischer Politiker
 Corey Sevier (* 1984), kanadischer Schauspieler
 John Sevier (1745–1815), US-amerikanischer Politiker

Sevier  ist der Name mehrerer Countys in den Vereinigten Staaten (siehe Sevier County):
 Sevier County (Arkansas)
 Sevier County (Tennessee)
 Sevier County (Utah)

Sevier bezeichnet außerdem
 Sevier River, einen Fluss in Utah
 Sevier, eine Stadt in Utah
 USS Sevier (APA-233), ein Schiff der US Navy im Zweiten Weltkrieg
 Sevier-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis